Brian Chase (n. 1978), batterista statunitense
 Brian Matthew Chase (n. 1981), cestista statunitense